Сен-Марсо́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Марсо — в департаменте Арденны;
 Сен-Марсо — в департаменте Сарта.

Фамилия 
 Сен-Марсо, Рене де (1845-1915) —  французский скульптор